Narváez ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Mosquera Narváez (1883–1939), ecuadorianischer Mediziner und Politiker
 Francisco Narváez (* 1972), spanischer Fußballspieler, siehe Kiko (Fußballspieler)
 Gilberto Jiménez Narváez (1937–2015), kolumbianischer Geistlicher, Weihbischof in Medellín
 Guiomar Narváez, venezolanische Pianistin und Musikpädagogin
 Ingrid Yahocza Narváez Solis (* 1994), nicaraguanische Sprinterin
 Jhonatan Narváez (* 1997), ecuadorianischer Radrennfahrer
 José María Narváez (1768–1840), spanischer Marineoffizier, Entdecker und Navigator
 Juanjo Narváez (* 1995), kolumbianischer Fußballspieler
 Luis de Narváez (um 1505–nach 1549), spanischer Komponist und Vihuelist
 Mauricio de Narváez (* 1941), kolumbianischer Automobilrennfahrer und Motorsportfunktionär

 Pánfilo de Narváez (1470–1528), spanischer Konquistador
 Paula Narváez (* 1972), chilenische Politikerin
 Peter Narváez (1942–2011), kanadischer Gitarrist und Musikethnologe
 Rafael Narváez (* 1950), kolumbianischer Radrennfahrer
 Ramón María Narváez (1800–1868), spanischer Militär und Politiker

Narváez steht für:
 Narváez (Tarija), Ort im Municipio Entre Ríos, Departamento Tarija, Bolivien
 Narváez (Chiapas), Ort in Mexiko